Ricardo Gabriel Álvarez (né en 1988), footballeur argentin ;
  (né en 1981), boxeur mexicain ;
  (né en 1984), footballeur espagnol ;
 , homme politique hondurien ;
 , footballeur mexicain ;
 Ricardo Alvarez, personnage de la série télévisée Oz.